

Клочки — село, Ребріхинський район, Алтайський край

Клочки — село, Житомирська область, Коростенський район
 Клочки — село, Закарпатська область, Мукачівський район
 Клочки — село, Київська область, Білоцерківський район
 Клочки — зупинний пункт Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці